

Персоналії 

 Владімір Кесада (*1966) — костариканський футболіст та футбольний тренер.
 Гонсало Хіменес де Кесада — іспанський конкістадор, який відкрив та підкорив державу індіанців муїсків
 Ернан Перес де Кесада — іспанський конкістадор, один з перших завойовників Колумбії
 Карлос Альварадо Кесада — костариканський письменник, журналіст, політолог, політик
 Карлос Мануель де Сеспедес-і-Кесада — тимчасовий президент Куби
 Юньєскі Кесада Перес — кубинський шахіст, гросмейстер від 2005 року

Топоніми 

 Кесада — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен